Бетанку́р-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північний захід від Парижа, 65 км на захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 396 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1002,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бетанкур-сюр-Мер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бетанкур-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма